Palazzo Fieschi è il nome di alcuni palazzi della città metropolitana di Genova
 Palazzo Fieschi – palazzo di Casella
 Palazzo Fieschi – palazzo di Crocefieschi
 Palazzo Fieschi – palazzo di Savignone
 Palazzo Fieschi – palazzo di Sestri Ponente
 Palazzo Fieschi Adorno – palazzo di Genova, situato in vico Indoratori 2
 Palazzo Fieschi-Crosa di Vergagni – palazzo di Genova, situato in via Canneto il Lungo 27
 Palazzo Sinibaldo Fieschi – palazzo di Genova, situato in via San Lorenzo 17